Abdalla Chalub, mais conhecido como Juca do Acordeom (Rio de Janeiro,  1900 – Brasília, 1969) foi um acordeonista, compositor e apresentador brasileiro.

Discografia 
 Tarde dançante Nº 2 (1957)
 Juca do Acordeom em Sambas (1956)
 Horizonte/Ondas Hertezianas (1955)
 Ecos de 1955 (1955)
 Minha Pequena Melancólica/Cabra Chico (1955)
 Ouvindo Juca do Acordeom (1955)
 0x0/Czardas (1954)
 Zé Praxede/Corridinho nº 100 (1954)
 Azes do Acordeom (1954)

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Acordeonistas do estado do Rio de Janeiro
Apresentadores de televisão do estado do Rio de Janeiro
Músicos de baião
Músicos de música popular brasileira